Хилари Копровский (; , Варшава — , Филадельфия) — американский вирусолог польского происхождения, показал эффективность первой живой вакцины против полиомиелита. Директор Вистаровского института (1957—1991).

Биография 
Хилари Копровский родился в Варшаве в еврейской семье. Его мать, Соня Самуиловна (Софья Семёновна) Берлянд (1883—1967), была одной из первых женщин-стоматологов в Российской империи. В 1906 году в Острове после переезда с семьей из Бердичева она знакомится с будущим мужем Павлом Копровским, служившим здесь в царской армии. После женитьбы в 1912 году они поселились в Варшаве, где мать открыла зубоврачебный кабинет, а дед, купец Самуил Берлянд, - обувную фабрику. Павел Копровский впоследствии стал крупным предпринимателем и занимался импортом британского сукна.

В пять лет Хилари начал учиться игре на фортепиано. Долго не мог выбрать между профессиями врача и музыканта, на которых настаивала его мать. В результате поступил одновременно и в консерваторию, и на медицинский факультет Варшавского университета, который окончил в 1939 году с докторской степенью.

После германского вторжения эмигрировал в Италию, где учился в Национальной академии Св. Цецилии по классу фортепиано. В 1940 году с семьёй переехал в Рио-де-Жанейро, где работал  в Фонде Рокфеллера над созданием вакцины от желтой лихорадки. 

После Второй мировой войны поселился в Нью-Йорке, где занялся разработкой вакцины от полиомелита. Получив живую вакцину из кусочков спинного и головного мозга хлопкового хомяка, зараженного полиомиелитом, он проверил ее безопасность на себе и своем ассистенте, затем на обезьянах. Дальнейшие исследования показали безопасность вакцины, и к началу 1960 года ей были привиты около 13 миллионов человек.

Семья 
 Жена — Ирена Копровска (урождённая Грасберг; 1917—2012), цитолог, профессор медицинской школы Университета Дрексела (Hahnemann Medical College).
 Двоюродный брат — Семён Семёнович Берлянд (1905—1970), инженер путей сообщения, автор «Краткого справочника железнодорожника чёрной металлургии» (1961); его жена — мемуаристка Юдифь Александровна Язвина (1914—2006), сын — доктор фармацевтических наук, профессор и заведующий кафедрой общей и биоорганической химии Московского государственного медико-стоматологического университета Александр Семёнович Берлянд (1944—2015).
 Двоюродная сестра — музыковед Елена Семёновна Берлянд-Чёрная (1903—2008), доктор искусствоведения; её муж — писатель Осип Евсеевич Чёрный (1899—1981).

Примечания 

Члены Национальной академии наук США
Иммигрировавшие в США из Польши
Вирусологи США
Иммунологи США
Стипендиаты Фулбрайта
Академики Польской академии наук
Кавалеры Большого Креста ордена Заслуг перед Республикой Польша
Кавалеры ордена Почётного легиона
Кавалеры ордена Улыбки
Выпускники Варшавского университета
Почётные граждане Варшавы